Аиджа́л, Айзаул (Айзол,  Āizol; , Āijal; ) — столица индийского штата Мизорам. Крупнейший город штата с населением 291 822. Основан в 1894 году. Средняя высота над уровнем моря 1018 метров.

История 
Беспорядки, организованные вождём племён мизо Кхалкомом, вынудили британцев создать в 1871-72 годах форпост, ставший впоследствии городом Аиджал. В 1890 году в Аиджал прибыл офицер полиции Ассама Далли с отрядом в 400 человек в целях поддержки подразделений полковника Скиннера во время британской военной операции против племён мизо. По совету офицера Далли, Аиджал был выбран в качестве места для строительства укреплённого форпоста. В 1892-95 годах была построена дорога из Силчара, облегчившая путь в Аиджал. В марте 1966 года город подвергся бомбардировкам со стороны Индийских военно-воздушных сил во время восстания народа мизо. Вплоть до 1966 года Аиджал являлся большой деревней, однако перегруппировка селений народа мизо после восстания сделал Аиджал вначале крупным посёлком, а затем и городом. Аиджал стал центром дорог, связывающих север, юг, запад и восток Мизорама. В Аиджале проживает более 25 % населения штата.

После образования в 1987 году штата Мизорам Аиджал стал его столицей.

Физико-географическая характеристика 
Аиджал располагается севернее тропика рака на севере Мизорама. Город расположен на горном хребте, ограниченном с запада долиной реки Тлонг, с востока — долиной реки Туириал. Средняя высота над уровнем моря — 1 132 метра.

Климат 
Аиджал имеет мягкий, субтропический климат, связанный как с местоположением города, так и с его высотой над уровнем моря. Согласно классификации климатов Кёппена климат города классифицируется как субтропический океанический климат (Cwa). Средние температуры лета — 20-30 °C, зимы 11-21 °C

Население 
По переписи 2011 года население города составило 291 822 человека, из них мужчин 143 803, женщин 148 019. Средний уровень грамотности 98,80 % (среди мужчин 99,30 %, среди женщин 98,31 %).

В 2005 году население города Аиджал — 256 399 жителей, из них мужчин 124 917, женщин 131 482.

Экономика 
Экономика города связана со столичной ролью города. В Аиджале расположены офисы основных банков штата. Также в городе расположена гостиница категории 3 звезды Hotel Regency. Аиджал важнейший торговый и финансовый центр штата.

Транспорт 

Город обслуживает аэропорт Ленгпуи. Из него совершаются регулярные рейсы в Калькутту, Гувахати, Импхал.

Национальное шоссе № 54 связывает город с Силчаром, № 40 с Агарталой и № 150 с Импхалом. Общественный транспорт представлен такси и частными микроавтобусами.

Туризм 
Правительство штата прилагает немалые усилия для привлечения туристов: строятся туристические комплексы, проводятся фестивали. Город, расположенный на холмах, привлекателен сам по себе, ближайшие окрестности интересны смотровыми площадками и красивой природой.

Достопримечательности:
 Музей штата Мизорам расположен на холме МакДональд в центре города. Несмотря на малые размеры, он примечателен интересной коллекцией исторических реликвий, древних костюмов и традиционных орудий.
 Храм Соломона
 Традиционная деревня Рейек в 12 км от Аиджала
 Хмуйфанг — гора с девственными лесами, расположенная в 50 км от Аиджала

Примечания

Ссылки 
 The Zozam times
 Aizawl website

Города Мизорама
Столицы штатов и территорий Индии